Чемпионат мира по шорт-треку 1976 года проходил с 9 по 11 апреля в Шампейне (США).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты чемпионата

1976
Чемпионаты мира в США
Международные спортивные соревнования в Иллинойсе
Апрель 1976 года
Шорт-трек в США
Шорт-трек
Спорт в США в 1976 году
Шампейн